Mother’s Day – film z 1980 roku
 Mother’s Day – film z 2010 roku (polski tytuł: Powrót zła)

Zobacz też 
 Dzień Matki